Львов (Львова) — русская фамилия, образованная от имени Лев, а также топоним:

Носители фамилии

А 
 
 
 Львов, Анатолий Дмитриевич (1949—2008) — российский искусствовед, журналист, поэт. Автор слов гимна Курганской области.
 Львов, Андре (1902—1994) — французский генетик и вирусолог.
 
 Львов, Аполлинарий Николаевич (1848—1901) — российский государственный служащий, начальник архива и библиотеки Святейшего Синода.
 Львов, Аркадий Львович (1927—2020) — русский советский и американский прозаик, писатель-фантаст.
 Львов, Афанасий Иванович (1703—?) — российский государственный деятель, статский советник, обер-прокурор Святейшего Синода.

Б 
 Львов, Богдан Юрьевич (род. 1967) — председатель Высшего хозяйственного суда Украины (с 2014 года). Заслуженный юрист Украины.

В 
 Львов, Валерий Константинович (род. 1953) — боксёр.
 
 
 
 Львов, Владислав Павлович (1812—1882) — архитектор, академик и профессор архитектуры Императорской Академии художеств.

Г 
 Львов, Геннадий Георгиевич (род. 1947) — советский легкоатлет и тренер по лёгкой атлетике.
 Львов, Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, политический деятель, министр-председатель первого и второго составов Временного правительства.
 
 Львов, Герман Николаевич (1908—1984) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.

Д

Е—Л 
 
 Львов, Иван Николаевич (1857—1925) — генерал-лейтенант Генштаба, последний комендант Динабургской крепости.
 Львов, Иван Фёдорович (1797—после 1864) — Тверской губернский архитектор
 Львов, Константин Иванович — педагог.

М 
 Львов, Максим Кириллович (1899—1953) — советский политический и государственный деятель.

Н 
 
 Львов, Никита Яковлевич (?—1684) — государственный и военный деятель.

О 
 Львов, Олег Юрьевич (род. 1971) — российский футболист и игрок в мини-футбол.

П 
 Львов, Павел Юрьевич (1770—1825) — писатель.

С 
 
 
 Львов, Степан Фёдорович (ум. после 1688) — русский государственный деятель, стольник, окольничий и воевода из рода Векошкиных.

Ф

Ю 
 Львов, Юрий Яковлевич (род. 1941) — Герой Социалистического Труда.

Я 
 Львов, Яков Алексеевич (1879—?) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы.



Составные фамилии 
 Львов-Компанеец, Давид Львович (также Лев-Компанеец, настоящая фамилия Компанеец; 1918—2002) — советский композитор.
 Львова-Белова, Мария Алексеевна — уполномоченный по правам ребёнка при президенте России с 2021 года.
 Львова-Синецкая, Мария Дмитриевна (1795—1875) — русская драматическая актриса.

Населённые пункты

Россия 
 Львов — хутор, Прохоровский район, Белгородская область.
 Львов — посёлок, Таловский район, Воронежская область.
 Львов — хутор, Орловский район, Ростовская область.

Украина 
 Львов — город на западе страны.
 Львов — село, Криворожский район, Днепропетровская область.
 Львов — село, Первомайский район, Николаевская область.

Другие значения 
 Львов — второе название автобуса ЛАЗ-695.
 «Львов» — футбольный клуб, существовал с 1992 по 2001 год.
 «Львов» — футбольный клуб, образован в 2006 году.
 «Львов-2» — футбольный клуб, фарм-клуб ФК «Львов».
 «Львов» — товаропассажирский теплоход Черноморского государственного морского пароходства.
 Львов — международный аэропорт в городе Львове.
 «Львов» — двухзвёздочная гостиница во Львове.
 ПК-01 «Львов» — учебно-бытовой микрокомпьютер, разработанный в 1980-х годах в Львовском политехническом институте.

См. также 
 Улица Львова — улица в Академическом районе Москвы.

Примечания